Хрисеида () — древнегреческое женское имя.

Древнегреческая мифология 
 Хрисеида — персонаж Илиады, дочь Хриса, пленница Агамемнона.
 Хрисеида — океанида, дочь Океана и Тефиды.
 Хрисеида — дочь Феспия, возлюбленная Геракла, родила ему сына Онесиппа.

Античность 
 Хрисеида Македонская — жена Деметрия II Этолийского, царя Македонии.

Другое 
 (202) Хрисеида — астероид.